Tara Moore e Francesca Stephenson erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner diversi. Moore ha fatto coppia con Malou Ejdesgaard, ma ha perso nel 1º turno, mentre Stephenson con Lucy Brown, ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Wrexham 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anna Fitzpatrick e Jade Windley che hanno battuto in finale Melanie South e Lenka Wienerová 6–2, 4–6, [10–3].

Teste di serie

 Melanie South /  Lenka Wienerová (finale)
 Ksenija Lykina /  Marta Sirotkina (semifinali)

 Bojana Bobusic /  Alenka Hubacek (semifinali) 
 Malou Ejdesgaard /  Tara Moore (primo turno)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Wrexham 2011